Sępólno Krajeńskie – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, stolica powiatu sępoleńskiego
 Sępólno Krajeńskie – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim
 Sępólno Krajeńskie – nieczynna stacja kolejowa w Sępólnie Krajeńskim, w województwie kujawsko-pomorskim
 Sępólno Krajeńskie – dawna gromada w powiecie sępoleńskim w województwie bydgoskim

Zobacz też 
 Dekanat Sępólno Krajeńskie